Snezjnogorsk (oblast Moermansk), een stad in de Russische oblast Moermansk
 Snezjnogorsk (kraj Krasnojarsk), een dorp (posjolok) in de Russische oblast Krasnojarsk